RASGRP3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 690 амінокислот, а молекулярна маса — 78 332.

Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном кальцію.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки